Hugo Wickström kan syfta på:

 Hugo Wickström (1892–1984), hovrättslagman
 Victor Hugo Wickström (1856–1907), tidningsman, författare och politiker